Giovanni Agnelli (1866-1945), le fondateur de Fiat.
 Av. Giovanni Agnelli (1921-2003), son petit-fils et successeur.